Чемпионат Европы по футболу 1988 среди юношей до 18 лет — 39-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 22 по 27 июля 1988 года в Чехословакии. Сборная СССР в 5-й раз в своей истории стала чемпионом. Также этот турнир был составной частью квалификации на молодёжный чемпионат мира — 1989.

Квалификация 

Участники финального турнира:
 
 
 
 
 
 
 
 
Заявка сборной СССР: Гинтарас Стауче («Жальгирис» / «Спартак» М), Абрамян («Арарат»), Андрей Тимошенко («Динамо» М), Сергей Кирьяков («Динамо» М), Олег Табунов («Локомотив» М / ЦСКА), Олег Бенько («Торпедо» Луцк / СКА «Карпаты»), Олег Саленко («Зенит»), Бахва Тедеев («Динамо» Тб), Сергей Заец («Динамо» К), Валерий Попович («Локомотив» Г / ЦСКА), Мирджалол Касымов («Пахтакор»), Анатолий Мущинка (СКА «Карпаты» / «Динамо» К), Юрий Никифоров («Черноморец»), Сергей Беженар («Днепр»), Ариф Асадов («Нефтчи»), Омари Тетрадзе («Динамо» Тб).
Главный тренер — Борис Игнатьев. Помощник главного тренера — Евгений Котельников.

Михаил Калатозишвили («Динамо» Тб), Сергей Глеба («Таврия» / «Динамо» К), Василий Иванов («Зенит»), Сергей Тимофеев («Спартак» М), Сергей Щетников («Динамо» М), Ренардас Капустас («Жальгирис» Вильнюс) — в отборочном раунде.

Составы

Четвертьфинал

Плей-офф квалификации на МЧМ

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация на молодёжный чемпионат мира

Примечания

Ссылки 
 Раздел на сайте УЕФА

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Футбол в Европе в 1988 году
Июль 1988 года
Чемпионаты Европы в 1988 году
Спорт в Чехословакии в 1988 году
Футбольные соревнования в Чехословакии